Pall Mall (straat), een straat in Londen
Pall Mall (sigaretten), een sigarettenmerk
Pall Mall Exportprijs, sinds 2006 De Eerste Prijs. Een jaarlijkse prijs voor opvallend talent in de sector kunst en cultuur.
PME Legend, een kledingmerk. PME staat voor Pall Mall Export.